China Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 China Township (Illinois)
 China Township (Michigan)